Ма́рко Ба́бич (; 28 января 1981, Осиек) — хорватский футболист, левый защитник. Выступал за «Байер 04», «Герту», «Реал Бетис» и «Реал Сарагосу». Играл за сборную Хорватии. Участник чемпионата Европы 2004 и чемпионата мира 2006 годов.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в клубе своего родного города, «Осиеке». Уже в возрасте 18 лет он пробился в основной состав команды и дебютировал в хорватской первой лиге в 1998 году. Однако в первом и следующем своих сезонах он не слишком часто выходил на поле. Полностью раскрылся он только в сезоне 1999/00. Благодаря его хорошей игре как в национальной лиге, так и в молодёжной сборной Хорватии (до 21 года), Бабичем заинтересовались скауты немецкого клуба «Байер» из Леверкузена. Зимой 2000 года «Осиек» продал Бабича (вместе с его партнёром по клубу Юрицей Враньешем) за 2 млн евро. Сезон футболист доиграл в хорватском чемпионате, и только летом приехал в Леверкузен.

В «Байере» первые 2 года для игрока были непростыми и он испытывал трудности с акклиматизацией в Бундеслиге. Но именно с этим клубом связаны высшие достижения футболиста в клубном футболе. В 2002 году «Байер» стал вице-чемпионом Германии и играл в финале национального кубка. Кроме этого, клуб дошёл до финала Лиги чемпионов в Глазго, где Бабич вышел на замену на последних минутах. Лишь с сезона 2002/03 он стал регулярно появляться в составе клуба. Сложным также выдался сезон 2004/05, когда Бабич проиграл борьбу за место в основе поляку Яцеку Кржинувеку. После ухода последнего из команды, хорват снова стал основным игроком «Байера» и в 2006 и 2007 годах занимал с клубом 5 место в Бундеслиге, а также дошёл в 2007 году до четвертьфинала Кубка УЕФА. За семь проведённых в Леверкузене лет Бабич сыграл за «Байер» 144 матча в чемпионате, забил 13 мячей.

Летом 2007 года после окончания сезона Бабич перешёл на правах свободного агента в испанский «Бетис».

Карьера в сборной 
В национальной сборной Хорватии Бабич дебютировал 8 мая 2002 года в матче со сборной Венгрии (2:0). В 2004 году он был включен в состав хорватов на чемпионат Европы, но не провёл там ни одного матча. Через два года Бабич поехал на чемпионат мира в Германии уже в качестве игрока основного состава, и выходил на поле во всех 3 матчах команды на турнире.

Достижения 
 Национальные турниры
 Второй призёр чемпионата Германии: 2002 («Байер»)
 Финалист Кубка Германии: 2002 («Байер»)
 Европейские клубные турниры
 Финалист Лиги чемпионов: 2002 («Байер»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте статистики «Байера»
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Челик» Зеница
Тренеры ФК «Рудеш»